I Don't Know Why ou Don't Know Why est un titre d’œuvre pouvant faire référence à :

Albums 

 Don't Know Why, de Harold Mabern (2003),
 Don't Know Why, de Trish Thuy Trang (1998).

Chansons 

 I Don't Know Why, parfois titré Don't Know Why (I Love You), de Stevie Wonder (1969),
 Don't Know Why, de  (1999), popularisée par Norah Jones en 2002,
 , une chanson populaire américaine (1931),
 , de The House of Love sur (1989),
  de  (2011),
 I Don't Know Why, de Yoko Ono sur Season of Glass (1981),
 Don't Know Why, de Saves the Day sur  (2006),
 I Don't Know Why, de CN Blue sur  (2011),
 I Don't Know Why, de Imagine Dragons sur Evolve (2017),
 I Don't Know Why, de Tania Dixon (2020).

Homonymie
Homonymie de titre